Европейский квартал (, , ) — кварталы в Брюсселе, Люксембурге и Страсбурге, в которых расположились институты Европейского союза. Название также употребляется для кварталов других городов, не связанных с ЕС.

 Европейский квартал (Люксембург)
 Европейский квартал (Брюссель)
 Европейский квартал (Страсбург)